Název Mikulov má více sídel:

 Mikulov, město v okrese Břeclav
 Mikulov (okres Teplice), obec v okresu Teplice
 Mikulov (Polsko), město v Horním Slezsku
 Mikulov (Dolní Dvořiště), bývalá osada a obec, součást obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov